Lederer pode referir-se a:
 Howard Lederer
 Richard Lederer
 Yolanda Lederer Mohalyi

Desambiguação